Generator  est un label Techno basé à Détroit, fondé par Alan Oldham. Contrairement à son label Pure Sonik Records, Generator publie non seulement les disques de son fondateur mais aussi de nombreux autres artistes invités, tels que Woody McBride ou Dave Clarke, ainsi que les premières productions de Sean Deason ou Marco Passarani.

Liens externes
Site du label Generator
Discogs

Label de musique électronique ayant son siège aux États-Unis
Label de musique électronique indépendant
Techno de Détroit